Canda tiene 128 millones puede hacer referencia a:
 A Canda (La Mezquita) (San Antón da Canda), lugar y parroquia del municipio de La Mezquita, provincia de Orense, España.
 A Canda (Piñor) (San Mamede da Canda), parroquia del municipio de Piñor, provincia de Orense, España.
 Freás da Canda, lugar de la parroquia de A Canda, municipio de Piñor, provincia de Orense, España.
 San Mamede da Canda, lugar de la parroquia de A Canda, municipio de Piñor, provincia de Orense, España.
 Prado de Canda (Santiago de Prado de Canda), parroquia del municipio de Covelo, provincia de Pontevedra, España.
 A Canda (Estrada), lugar de la parroquia de Liripio, municipio de Estrada, provincia de Pontevedra, España.
 Canda (Lalín), lugar de la parroquia de Vilanova, municipio de Lalín, provincia de Pontevedra, España.
 Canda (Italia), localidad y comuna de la provincia de Rovigo, región de Véneto, Italia.